Edward L. G. "Ted" Bowell (n. 1943, Londra) este un astronom american.

A fost cercetător principal la Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS).

Edward Bowell este un prolific descoperitor de asteroizi, cu un total de peste 572 de asterozi descoperiți. Printre alții el a descoperit asteroizii 2357 Phereclos, 2759 Idomeneus, 2797 Teucer, 2920 Automedon, 3564 Talthybius, 4057 Demophon, și (4489) 1988 AK.

De asemenea a codescoperit cometa periodică 140P/Bowell-Skiff și cometa neperiodică C/1980 E1.

Legături externe
 

Nașteri în 1943
Americani în viață
Americani din secolul al XX-lea
Americani din secolul al XXI-lea
Astronomi americani
Astronomi din secolul al XX-lea
Descoperitori de asteroizi
Descoperitori de comete
Oameni din Londra
Astronomi din secolul al XXI-lea
Eponime ale asteroizilor